Le xian de Dawu (大悟) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le xian de Dawu (道孚) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme